Jovial steht für:
Jovialität, Entgegenkommen, Gnade, Substantiv von jovial
JOVIAL, Variante der Programmiersprache Algol 58

Siehe auch:

 Die Jovialen